ceta, Spaans voor de letter C
 Ceta-Bever, een bedrijf dat doe-het-zelfproducten vervaardigde
 Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), een vrijhandelsverdrag tussen Canada en de Europese Unie (2014)
 Comprehensive Employment and Training Act (CETA), een werkgelegenheidsprogramma in de VS (1973-1982)